Vineyard può riferirsi a:
Vineyard – termine in lingua inglese che indica il vigneto
Vineyard – CDP statunitense nella California
Vineyard – sobborgo di Sydney (Australia)
Vineyard – città statunitense nello Utah

Altre voci
Martha's Vineyard – isola statunitense nel Massachusetts
The Vineyard
Vineyards – CDP statunitense nella Florida